Suck out the Poison é um álbum da banda de white metal He Is Legend , lançado no ano de 2006 pela gravadora Solid State Records.

Faixas
"Dixie Wolf (The Seduction Of...)" – 3:53
"Attack Of The Dungeon Witch" – 4:31
"Suck Out The Poison" – 3:23
"Mushroom River" – 3:59
"Opening" – 1:22
"China White II" – 3:26
"Serpent Sickness" – 5:24
"Electronic Throat" – 3:21
"Stampede" – 3:27
"The Widow Of Magnolia" – 5:09
"The Pot Bellied Goddess" – 3:40
"Cannonball Hands (The Tomato Parade)" – 1:57
"Goldies Torn Locks" – 4:56
"(((louds" – 8:40

Álbuns de He Is Legend
Álbuns de 2006